East Liberty ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Liberty (Indiana), im Allen County
 East Liberty (Clermont County, Ohio)
 East Liberty (Delaware County, Ohio)
 East Liberty (Logan County, Ohio)
 East Liberty (Summit County, Ohio)
 East Liberty (Pennsylvania), im Allegheny County
 East Liberty (Texas), im Shelby County

im NRHP gelistete Objekte:
 East Liberty Market, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 77001121